Paul Nowak ist der Name folgender Personen:

* Paul Nowak (Politiker) (1892–1962), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Nowak (Basketballspieler) (1914–1983), amerikanischer Basketballspieler
 Paul Nowak (Fußballspieler) (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Paul Nowak (Gewerkschafter) (* 1972), Generalsekretär des britischen Gewerkschaftsbundes Trades Union Congress